BHQ steht für:
 den Flughafen Broken Hill, siehe IATA-Code
 die Biblia Hebraica Quinta
 Bemessungsfall für Hochwasser

bhq steht für:
 die Sprache Binongko, auch Tukangbesi genannt, nach ISO 639

BHQ